Matthews bezeichnet:
 Matthews (Familienname), Personen mit diesem englischen Familiennamen
 Matthews Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Matthews (Colorado)
 Matthews (Georgia)
 Matthews (Illinois)
 Matthews (Indiana)
 Matthews (Maryland)
 Matthews (Mississippi)
 Matthews (Missouri)
 Matthews (Montana)
 Matthews (New Jersey)
 Matthews (North Carolina)
 Matthews (Texas)
 Matthews Crossroads (North Carolina)
 Matthews Junction (Illinois)
 Matthews Run (Pennsylvania)

Orte in Antigua und Barbuda
 Matthews (Antigua)

Geografische Objekte
 Matthews-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Matthews Island, Insel im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Matthews Peak, Berg auf der Pourquoi-Pas-Insel, Antarktis
 Matthews Point, Landspitze von Südgeorgien im Südatlantik
 Matthews Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Mount Matthews, ein Berg in Neuseeland 

Siehe auch:
 Matthews Township
 Mathews
 Matthew